Ez a lista a Keménykalap és krumpliorr című magyar ifjúsági filmsorozat epizódjait tartalmazza.

Jegyzetek 

Televíziós sorozatok epizódlistái